Strömmingsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Strömmingsholmen, Sibbo, Nyland, 
 Strömmingsholmen, Borgå, Nyland, 
 Strömmingsholmen (vid Sarvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Strömmingsholmen (vid Pernå, Lovisa), Nyland, 
 Strömmingsholmen (vid Valkom, Lovisa), Nyland,

Se även
Strömmingsholmarna
Strömmingholmen

Robotskapade Finlandförgreningar